Příjmení nebo přídomek Nádherný nosí více osobností:

 ženská varianta s přechýlením

 Laura Hanušová, roz. Nádherná (1817–1892) – česká feministka a spolková činovnice

 rod Nádherných z Borutína

Nádherní z Borutína

 Ernst Nadherny (1885–1966) – herec v Rakousku
 Ignác Nádherný (1789–1867) – lékař, děkan Lékařské fakulty UK
 Jan Nádherný z Borutína (1838–1891)
 Ernst Nas (1884–1915) – herec v Rakousku
 Sidonie Nádherná (1885–1950)
 Otmar Nádherný z Borutína (1840–1925)

 přídomek

 Džoser, řečený Posvátný nebo Nádherný – egyptský faraon 3. dynastie
 Lorenzo I. Nádherný (1449–1492) – italský šlechtic z rodu Medicejských
 Robert I. Nádherný, řečený též Normanský – normanský vévoda
 Sulejman I. Nádherný (1494/1495–1566)– osmanský sultán
 Vratislav II. z Pernštejna, řečený Nádherný (1530–1582) – český šlechtic

Česká příjmení